Association (englisch, frz. Vereinigung, Verein) steht für:

 die Association Cannes-Echecs, französischer Schachverein
 die Association des accidentés de la vie, französische Behindertenorganisation
 die Association des anciens amateurs de récits de guerre et d’holocauste, von einer belgischen Organisation gehostete Webpräsenz von Holocaustleugnern
 die Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA), europäischer Automobilherstellerverband
 die Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (AEGEE), auch Europäisches Studentenforum, europäische Studentenorganisation
 die Association des paralysés de France (APF), französische Behindertenorganisation
 die Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, frühere französische Vereinigung revolutionärer Schriftsteller und Künstler
 die Association nationale des collectionneurs de machines à écrire et à calculer mécaniques, französischer Verein der Sammler von Schreibmaschinen und mechanischen Rechenmaschinen
 The Association, frühere US-amerikanische Gesangsgruppe
 engl. Bezeichnung für Gesellschaft (Unternehmen), Verband, Vereinigung
 Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, spanischer Verband für das Bildungswesen und den Unterricht von Spanisch als Fremdsprache

Siehe auch:
 Assoziation